Турниртът по волейбол за Световна лига по волейбол 1990 е първият мъжки волейболен турнир по рода си, който се играе от осем отбора от 27 април до 15 юли 1990. Финалният кръг беше организиран в Осака, Япония.

Участници

Интерконтинентални групи

Група А 

|}

Група B 

|}

Финали в Осака

Полуфинали и финал

Полуфинали 

|}

Финал за 3-то място 

|}

Финал 

|}

Крайно класиране

Индивидуални награди

Външни препратки 
 1990 World League Results 
 Sports123 
 Volleyball Almanac

Световна лига по волейбол